John Hales kan syfta på bland andra:

 John Hales (före 1457–1490), engelsk biskop
 John Hales (omkring 1516–1572), engelsk författare och politiker
 John Hales (1584–1656), engelsk teolog
 John Wesley Hales (1836–1914), brittisk litteraturvetare